Vårt Land är
Finlands nationalsång, se Vårt land
svensk dagstidning 1885–1908, se Vårt Land (svensk tidning)
norsk dagstidning grundad 1945, se Vårt Land (norsk tidning)
svenskamerikansk tidning 1890–1920
svensk tidning 1873